Amnicola pallida är en snäckart som beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1842. Amnicola pallida ingår i släktet Amnicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
pallida